Samulin ist der Familienname folgender Personen:

 Marjut Samulin (* 1953), Maskenbildnerin
 Waleri Nikolajewitsch Samulin (* 1968), russischer Historiker und Schriftsteller